La Beta Ethniki 1972-1973 è stata la 14ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1973-1974
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1973-1974

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1973-1974
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1973-1974

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1973-1974
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1973-1974

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1972
Calcio nel 1973